

Самойловський — селище, Володарський район, Астраханська область
 Самойловський — хутір, Шарлицький район, Оренбурзька область

 Самойловський Михайло Борисович (1909-1977) — гірничий інженер, професор